

Geografia

Austria 
 Sankt Florian – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land
 Sankt Florian am Inn – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding
 Groß Sankt Florian – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg

Inne 
 Sankt Florian – klasztor

Zobacz też 
 St. Florian
 święty Florian